

Geografia 
 Boka – strumień w Słowenii,
 Boka – wodospad w Słowenii,
 Boka – wieś w Serbii.

Biografie 
 Arthur Boka (ur. 1983) – piłkarz z Wybrzeża Kości Słoniowej,
 Boka (ur. 1988) – brazylijski piłkarz.